Le patronyme Simonet est dérivé de Simon, nom de baptême d'origine biblique (de l'hebreu : shim'on : dieu a entendu).

Patronyme 

Ce patronyme est un diminutif de .
 Claude Simonet (1930-2023), ancien président de la Fédération française de football
 Edouard Simonet (né en 1989), cavalier belge.
 Enrique Simonet, (1866-1927), peintre espagnol
 Eva Simonet (1938-2020), actrice et attachée de presse française
 Francisco Javier Simonet, (1829-1897), orientaliste, arabiste, lexicographe et historien espagnol
 Gabriel-Sébastien Simonet, (1909-1990), céramiste, peintre, sculpteur et photographe français
 Henri Simonet (1931-1996), homme politique belge 
 Jacques Simonet (1963-2007), homme politique belge
 Jacques Simonet dit Jacques Perrin (1941-2022), acteur et producteur de cinéma français
 Jean-Baptiste Blaise Simonet (1742-1813), graveur et illustrateur français
 Jean-Pierre Simonet (1867-1935), homme politique français
 Louis Simonet (1860-1933), homme politique français
 Manolito Simonet, musicien cubain
 Marie-Dominique Simonet (1959-), femme politique belge
 
 Maud Simonet (19?-), sociologue française.
 Michel Simonet (1961-), écrivain et cantonnier suisse.
 Michel Simonet, nom de naissance de Mike Shannon (1945-), auteur compositeur français.
 Pierre Simonet (1921-2020), Français libre, militaire et haut fonctionnaire français, compagnon de la Libération
 Sandro Simonet (1995-), skieur alpin suisse.

Personnages 
 Albertine Simonet, personnage de l'œuvre de Marcel Proust À la recherche du temps perdu

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe 
 

Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme suisse
Homonymie de patronyme